Pakt des Schweigens ist der Titel mehrerer Werke:

 Pakt des Schweigens, Roman von David Hosp
 Pakt des Schweigens – Ein blutiges Geheimnis, Film von Graham Guit aus dem Jahr 2003
 Pakt des Schweigens – Das zweite Leben des Erich Priebke, Film von Carlos Echeverría aus dem Jahr 2004